Wiking Vic (ang. Vic the Viking, 2013-2014) – francusko-australijsko-niemiecki serial animowany stworzony przez Alexsa Stadermanna oraz wyprodukowany przez wytwórnię ASE Studios Pty Limited, Studio 100 Animation i Flying Bark Productions. Serial bazowany na podstawie japońskiego serialu anime z lat 70. – Wickie, syn wikingów. Został wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Premiera serialu odbyła się w Australii 6 lipca 2013 na australijskim kanale Network Ten. W Polsce serial zadebiutował 28 czerwca 2015 na antenie Canal+ Family.

Opis fabuły 
Serial opisuje perypetie pomysłowego chłopca, wikinga Vica, który należy do skandynawskich wikingów. Mieszka wraz ze swoimi rodzicami – Halvarem i Ylvą. Oprócz niego mieszkają jeszcze druid Ulobe, gigantyczny Flaxe, urwis Gilby oraz Ylvi, najlepsza koleżanka Vica. Vic razem ze swoimi przyjaciółmi muszą stawić czoła groźnemu przywódcy bandy piratów – Svenovi, który pragnie przejąć wioskę.

Bohaterowie 
 Vic – główny bohater kreskówki, wiking oraz syn Halvara i Ylvy. Jest pomysłowy i niepozorny.
 Halvar – tata Vica, który jest najsłynniejszy wśród wojowników oraz przywódcą osady Flake.
 Ylva – mama Vica, która sprawuje w rodzinie niepodzielne rządy.
 Urobe – druid.
 Faxe – gigantyczny wiking.
 Gilby – złośliwy urwis, który jest zazdrosny o to, że Vic może wypływać z mężczyznami na morze.
 Ylvi – najlepsza koleżanka Vica.
 Sven – wróg Vica i jego przyjaciół, przywódca bandy piratów. Pragnie przejąć wioskę.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio Publishing
Udział wzięli:
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – Vic
 Jacek Król – Halvar
 Mirosław Zbrojewicz – 
 Sven Okrutny,
 król (odc. 27)
 Anna Apostolakis – 
 Ylva,
 Gilby,
 Arvid (późniejsze odcinki),
 Ari (odc. 48)
 Joanna Pach-Żbikowska – 
 Ylvi,
 Arvid,
 Karl (późniejsze odcinki),
 Erik (odc. 43),
 Grethel (jedna z kwestii w odc. 48),
 Ming-Tsu (odc. 52-53)
 Klaudiusz Kaufmann – 
 Snorre,
 zbir wyglądający jak Snorre (odc. 30),
 jeden z ludzi baltaka (odc. 44)
 Tomasz Jarosz – 
 Tjure,
 zbir wyglądający jak Tjure (odc. 30)
 Janusz Wituch – 
 Ulme,
 jasnowidz (odc. 22),
 jeden ze sługów Gaudia (odc. 26),
 sługa króla (odc. 27),
 zbir wyglądający jak Ulme (odc. 30)
 Mikołaj Klimek – Faxe
 Mirosław Wieprzewski – 
 Urobe,
 staruszek (odc. 22),
 jeden z irlandzkich strażników (odc. 33),
 chiński generał (odc. 52-53)
 Jarosław Domin – 
 Gorm,
 Rodrigo (odc. 26),
 duński celnik (odc. 28),
 Sheymus (odc. 33)
 Wojciech Machnicki – 
 Pogs,
 Hans (odc. 3),
 Olaf (odc. 6),
 jeden ze sługów Gaudia (odc. 26),
 Halgrim (odc. 47),
 Peng (odc. 52-53),
 cesarz Ming (odc. 54)
 Hanna Kinder-Kiss – 
 Gunnar,
 mama Snorra (odc. 6),
 mama Karla (odc. 25),
 królowa Poranis (odc. 42),
 pani Flart (odc. 48),
 Soren (odc. 48),
 Grethel (odc. 48),
 dziewczynka w zielonej sukience (odc. 48),
 syn cesarza (odc. 54)
 Małgorzata Szymańska – Karl
 Jan Kulczycki – 
 Gaudio (odc. 26),
 kapitan jednego z duńskich statków (odc. 28),
 Fergus (odc. 33),
 Baltak (odc. 35, 44),
 Harold (odc. 47),
 jeden z chińskich żołnierzy (odc. 52-53)
i inni

Lektor: Janusz Kozioł

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Australijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Niemieckie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2014
Programy telewizji Network Ten
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji